El término Endrinal puede hacer referencia a:

 Endrinal, un terreno poblado de endrinos.
 Endrinal, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.